Alfons Fosu-Mensah – calciatore olandese, attaccante
 Ebenezer Kobina Fosu – politico ghanese
 Kaakyire Kwame Fosu – musicista ghanese
 Tariqe Fosu – calciatore ghanese con cittadinanza inglese, centrocampista
 Timothy Fosu-Mensah – calciatore ghanese con cittadinanza olandese, difensore o centrocampista